Tann (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Tann (Rhön), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen